И́горь Го́лубев:
 Голубев, Игорь Александрович (1940—2013) — советский журналист-международник, корреспондент ИТАР-ТАСС, руководитель советского кор. пункта ТАСС в Мексике, переводчик, разведчик.
 Голубев, Игорь Иванович (1940—1996) — советский и российский музыкант, лидер рок-группы «Джонатан Ливингстон».